Mfune ist der Familienname folgender Personen:
 Buchizya Mfune (* 1979), sambischer Fußballspieler
 Duncan B. Mfune (* 1937), sambischer neuapolstolischer Geistlicher